Кравчи́нский — польская и украинская фамилия. Известные носители:

 Кравчинский, Валерий Кириллович (1938—2000) — советский футболист.
 Кравчинский, Дмитрий Михайлович (1857—1918) — видный русский лесовод.
 Степняк-Кравчинский, Сергей Михайлович (1851—1895) — российский революционер-народник.